Oshima oder Ōshima bezeichnet:

 Oshima-Halbinsel, eine Halbinsel auf Hokkaidō
 Provinz Oshima, eine historische japanische Provinz auf dieser Halbinsel
 Unterpräfektur Oshima, eine Unterpräfektur auf dieser Halbinsel
 Amami-Ōshima, eine Insel der Amami-Inseln
 Ōshima (Ehime) (), eine Insel in Imabari in der Präfektur Ehime
 Oshima (Ehime) (), eine Insel in Imabari in der Präfektur Ehime
 Chikuzen-Ōshima, eine Insel der Präfektur Fukuoka
 Ōshima (Fukuoka), eine ehemalige Gemeinde auf dieser Insel, eingemeindet nach Munakata
 Izu-Ōshima, eine der japanischen Izu-Inseln
 Ōshima (Tokio), eine Gemeinde auf dieser Insel in der Präfektur Tokio
 Kii-Ōshima, eine Insel vor der Kii-Halbinsel
 Oshima-Ōshima, eine Insel vor der Halbinsel Oshima
 Suō-Ōshima, eine Insel in der Seto-Inlandsee
 (5592) Oshima, ein Asteroid

Ōshima ist der Familienname folgender Personen:

 Haruki Oshima (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Hideo Ōshima (* 1980), japanischer Fußballspieler

 Ōshima Hisanao (1848–1928), japanischer General
 Kazuya Ōshima (* 1987), japanischer Rennfahrer
 Ōshima Ken’ichi (1858–1947), japanischer General und Politiker
 Ōshima Kenkichi (1908–1985), japanischer Dreispringer
 Kōki Ōshima (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ōshima Masamitsu (1884–1965), japanischer Ichthyologe und Herpetologe
 Nagisa Ōshima (1932–2013), japanischer Filmregisseur
 Naoto Ōshima (* 1964), japanischer Videospieldesigner
 Ryōta Ōshima (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Ōshima Ryōta (Haiku-Dichter) (1718–1787), japanischer Haiku-Dichter
 Ōshima Sadamasu (1845–1914), japanischer Ökonom
 Tadamori Ōshima (* 1946), japanischer Politiker
 Takahiro Ōshima (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Ōshima Takatō (1826–1911), japanischer Bergbau-Ingenieur
 Toshio Ōshima (* 1948), japanischer Mathematiker
 Towa Ōshima (* 1979), japanische Manga-Zeichnerin
 Tsubasa Ōshima (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yasuaki Ōshima (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yoshiaki Ōshima (* 1952), japanischer Astronom
 Ōshima Yoshimasa (1850–1926), japanischer General
 Yumiko Ōshima (* 1947), japanische Mangazeichnerin
 Yūya Ōshima (* 1994), japanischer Tischtennisspieler